Мацейовський — польське прізвище.

 Бернард Мацейовський
 Бернард Мацейовський (1548—1608) — луцький латинський єпископ, примас Польщі.
 Бернард Мацейовський ( 1551) — теребовлянський староста.
 Бернард Мацейовський — люблінський каштелян.

 Вацлав-Олександр Мацейовський (1792—1883) — польський історик культури, права і літератури ліберального напряму.
 Самуель Мацейовський (1499—1550) — єпископ холмський (1539–1541), плоцький (1541–1546), краківський (1546–1550); підканцлер (1539–1547) і канцлер великий коронний (1547–1550).

Див. також 
 Мацейовські
 Мацієвський

Польські прізвища